L'épreuve de l'heptathlon aux Jeux olympiques de 2016 a eu lieu les 12 et  au stade olympique de Rio de Janeiro, au Brésil. Elle a été remportée par la Belge Nafissatou Thiam avec .

Records 
Avant cette compétition, les records dans cette discipline étaient les suivants :

Programme 
Les heures sont celles du Brésil (UTC-3)

Médaillés

Faits marquants 
Nafissatou Thiam a battu 5 de ses records personnels lors de ce concours, dont le record du monde de la hauteur de l'heptathlon conjointement avec Katarina Johnson-Thompson. Ce record à la hauteur est d'autant plus exceptionnel qu'il est supérieur aux 1,97m qu'a réalisé la meilleure sauteuse à l'épreuve de saut en hauteur.

Résultat final 
Les abréviations suivantes sont utilisées dans le tableau ci-dessous :
 DNF = Did not finish - n'a pas terminé
 DNS = Did not start - n'a pas démarré
 DQ = Disqualified - disqualifiée
 NR = National Record - record national
 PB = Personal Best - record personnel
 SB = Season Best - meilleure prestation de la saison 
 WHB = World Heptathlon Best - record mondial de l'heptathlon

Résultats détaillés

100 mètres haies 
Vent :série 1 : -0.2 m/s ; série 2 : +0.3 m/s ; série 3 : -0.3 m/s ; série 4 : 0.0 m/s

Saut en hauteur

Lancer du poids

200 mètres 
Vent : :série 1 : -0.7 m/s ; série 2 : +0.4 m/s ; série 3 : +0.0 m/s ; série 4 : -0.1 m/s

Saut en longueur

Lancer du javelot

800 mètres

Notes et références

Liens externes 
  Résultats par épreuve des Jeux olympiques d'été de 2016 sur le site de l'IAAF

2016
Heptathlon